Но́вые Дома́ — топоним:

 Новые Дома — посёлок в городском округе Электросталь Московской области.
 Новые Дома — исторический район Харькова.